Olaszország
Occhieppo Inferiore, település Olaszországban, Piemont régióban, Biella megyében
Occhieppo Superiore, település Olaszországban, Piemont régióban, Biella megyében